C7H15Cl2N2O2P – formula molecolare del ciclofosfamide
C7H15Cl2N2O2P – formula molecolare dell'ifosfamide

Formule molecolari